Herța este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:
 Ioan Herța (1869-1949), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Teodor Herța (1891 – sec. al XX-lea), politician moldovean, membru al Sfatului Țării
 Veronica Herța (n. 1979), economistă și politiciană moldoveană
 Vladimir Herța (1868-1924), jurist și politician basarabean, primar al Chișinăului (1918-1919)